

Toponymes
 Vitória, est la capitale de l'État de l'Espírito Santo
 Vitória do Jari, est une municipalité de l'État de l'Amapá
 Vitória da Conquista, est une municipalité de l'État de Bahia
 Vitória do Mearim, est une municipalité de l'État du Maranhão
 Vitória do Xingu, est une municipalité de l'État du Pará
 Vitória de Santo Antão, est une municipalité du Pernambouc
 Vitória das Missões, est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Vitória do Brasil, est une municipalité de São Paulo

 Football
 Esporte Clube Vitória basé à Salvador dans l'État de Bahia ;
 Vitória Futebol Clube basé à Vitória dans l'État de l'Espírito Santo.

 Télévision
 Vitória, série télévisée diffusée entre 2014 et 2015

Vitoria-Gasteiz, chef-lieu de la province d'Álava et siège du gouvernement basque.
 Francisco de Vitoria, dominicain et théologien.

Collision entre le Fuyoh-Maru et le Vitoria, éperonnage de bateaux sur la Seine.

Toponymes
 Vitória, freguesia de Porto.

 Football
 Vitória Sport Clube basé à Guimarães.
 Vitória Futebol Clube basé à Setúbal.
 Vitória Futebol Clube do Pico basé à São Roque do Pico.

Football
 Vitória Futebol Clube basé à Riboque.

Voir aussi
 Santa Vitória

Homonymie de toponyme